Högberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 5808 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Högberg

 Anders Högberg (silversmed) (1921–1996)
 Ann Högberg (född 1973), friidrottare (höjdhopp)
 Ann-Marie Högberg (född 1949), kommunalpolitiker i Huddinge, socialdemokrat
 Bo Högberg (1938–2005), boxare
 Caj Högberg (född 1949), musiker, kompositör och textförfattare
 Curt Högberg (född 1938), konstnär
 Donald Högberg (född 1952), skådespelare
 Elisabeth Högberg (född 1986), skidskytt
 Emanuel Högberg (1891–1985), svensk skeppsredare
 Emil Högberg (född 1976), kommunalpolitiker i Huddinge, socialdemokrat
 Erik Högberg (1869–1960), militärmusiker
 Folke Högberg (1884–1972), militär
 Fredrik Högberg (född 1971), tonsättare och musikproducent
 Fritz Högberg (1899–1956), konstnär
 Georg Högberg (1895–1956), konstnär och publicist
 Gunnar Högberg (1909–1986), präst
 Göran Högberg (1948–2019), friidrottare, långdistanslöpare
 Helena Högberg (född 1951), dansare
 Hilding Högberg (1897–1995), konstnär och tecknaare
 Ida Högberg (född 1984), skådespelare och sångare
 Inga Lill Högberg (född 1936), journalist, författare och översättare
 Jeanna Högberg (född 1982), dressyrryttare
 Julia Högberg (född 1982), skådespelare
 Kjell Högberg (född 1939), militär
 Lars Högberg (1936–2019), fysiker och ämbetsman
 Lars Erik Högberg (1858–1924), missionär
 Linus Högberg (född 1998), ishockeyspelare
 Marcus Högberg (född 1994), ishockeyspelare
 Nicholas Högberg (född 1970), företagsledare
 Niclas Högberg, ishockeytränare
 Olof Högberg (1855–1932), författare och journalist
 Pauline Högberg (född 1987), sångerska
 Peter Högberg (född 1955), skogforskare, professor
 Rebecca Högberg (aktiv 2009–2010), friidrotare (sprinter)
 Sixten Högberg (1887–1957), simmare och idrottsledare
 Sven-Erik Högberg (1924–1997), silversmed
 Thor Högberg (1864–1939), journalist
 Ulf Högberg (född 1946), friidrottare, medeldistanslöpare
 Örjan Högberg (född 1953), musiker och kompositör

Geografiska betydelser
 Högberg, Björneborg, en ö i Satakunta
 Högberg, Åland, kulle på fasta Åland

Källor

Svenska efternamn